Ancona (stad), een stad in Italië
Ancona (provincie), de provincie waarvan die stad de hoofdstad is
Markgraafschap Ancona, 982-1798
Ancona (kip), een kippenras
Ancona (schip, 1908), een Italiaans schip uit 1908 dat verging in 1915
Ancona (schip, 1952), een Grieks schip uit 1952 dat verging in 1991
AC Ancona, een voetbalclub

Personen met de achternaam Ancona
Hedy d'Ancona, een Nederlandse politica en feministe
Jacques d'Ancona, een Nederlandse journalist